Party Like a Rockstar é um álbum de estúdio do Shop Boyz, lançado em 2007.

Ver também
Anexo:Lista de singles com mais downloads pagos

Singles de 2007